Сарыбастау — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарыбастау — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Сарыбастау — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Сарыбастау — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Сарыбастау — село в Кордайском районе Жамбылской области.